Boris Kralj je lahko:
 Boris Kralj (igralec)
 Boris Kralj (novinar)
 Boris Kralj (politik)
Boris Kralj (zdravnik)